Kadungora kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kadungora, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Kadungora, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar